L'Exploradôme est un musée associatif spécialisé dans la vulgarisation de la culture scientifique et numérique. Créé à l'initiative de Goéry Delacôte sur le modèle de l'Exploratorium de San Francisco, il propose une approche ludique des sciences pour construire son propre raisonnement et développer au mieux son esprit critique ; son ambition pour tous : stimuler l'intérêt pour le monde qui nous entoure et agir pour le mieux vivre ensemble.

L'Exploradôme est situé à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. À proximité se trouvent le Musée d'art contemporain du Val-de-Marne (MAC VAL), la galerie municipale Jean-Collet (expositions d'art contemporain) ou le parc Joliot-Curie.

Historique 

L'Exploradôme a été créé en 1998 dans le Jardin d'acclimatation, à Paris, sous un chapiteau en forme de dôme qui lui a valu son nom. En 2009, il déménage à Vitry-sur-Seine et rouvre ses portes au public le .

Direction du musée 

 Brigitte Zanda : 1998
 Charles Sol : 2004
 Vida Konikovic : 2005
 Hélène Chahine : 2010
 Vida Konikovic : 2011
 Amar Aber : 2016

Espaces 

L'Exploradôme est le musée « où il est interdit de ne pas toucher. » Par l'observation et la manipulation, le public peut trouver les clés de la compréhension de phénomènes scientifiques sans être un spécialiste. Le lieu est divisé en plusieurs espaces :
 L'exposition permanente (niveau 0)
Regroupe les principales manipulations interactives mises à disposition du public, organisées autour des thèmes « climat et météo », « structures et formes », « à propos du mouvement », « illusions d'optique » et « énergie », ainsi que le « parcours vert », sur le développement durable.

 L'exposition temporaire (niveau 1) - renouvelée chaque année
 2009-2010 : Le cirque sort sa science 
 2010-2011 : Biodivercitez ! Conjuguons ville et nature 
 2011-2012 : La bio des bobos
 2012-2013 : Anim' Action
 2013-2014 : Bouger vert, imaginons les transports de demain
 2014-2014 : FABRIQexpo, jouez à l'ingénieur-e
 2015-2016 : AIR, l'expo qui inspire
 2016-2017 : Promenons-nous dans le bois
2017-2018 : Illusions, une autre expérience de la réalité
2018-2019 : Super-Egaux, le pouvoir de l’égalité filles-garçons
2019-2020 : Trajectoires, l'expo qui interroge nos mobilités
2020-? : En quête d'égalité - Sur les traces du racisme
L'espace numérique (niveau 1)

Accueille ateliers et des stages autour de différentes thématiques liées au numérique (découverte du code, retouche d’image, création musicale, bidouillage numérique...) ainsi que les clubs extrascolaires et les formations.
 Les salles d'atelier (niveau 2)
Accueillent des ateliers d'expérimentation scientifiques sur des thèmes divers.

Accès 

Plusieurs itinéraires permettent de se rendre à l'Exploradôme en transports en commun :
 ligne 7 du métro de Paris jusqu'à la station Villejuif - Louis Aragon puis ligne de bus RATP  ou le  en direction de Créteil — L'Échat arrêt Exploradôme pour le 172 et Charenton Écoles arrêt Église de Vitry pour le 180.
 ligne C du RER jusqu'à la gare de Vitry-sur-Seine puis ligne de bus RATP  en  direction de Villejuif - Louis Aragon jusqu'à l'arrêt Église de Vitry (sauf les jours de marché, mercredi et samedi, où le 180 dessert l'arrêt Exploradôme)
 ligne D du RER jusqu'à la gare de Maisons-Alfort - Alfortville puis ligne de bus RATP  en direction de Bourg-la-Reine jusqu'à l'arrêt Exploradôme
 ligne de bus RATP  (depuis par exemple la gare de la Bibliothèque François Mitterrand) jusqu'à l'arrêt Exploradôme

Note

Voir aussi

Articles connexes 
 Musée scientifique
 Palais de la découverte
 Cité des sciences et de l'industrie
 Liste des musées parisiens
 Exploratorium

Lien externe 
  Site officiel

Musée dans le Val-de-Marne
Musée scientifique en France
Institution de vulgarisation scientifique
Culture à Vitry-sur-Seine